On peut faire référence à :
 on, la  de l'alphabet géorgien ;
 on, un digramme de l'alphabet latin ;
 on, un pronom indéfini neutre en français ;
 On, une section de la ville belge de Marche-en-Famenne située en Région wallonne dans la province de Luxembourg ;
 On, un EP d'Aphex Twin sorti en  ;
 On'yomi, prononciation chinoise des caractères han (ou kanji) en japonais ;
 ON, la formule chimique du monoxyde d'azote ;
 On, une entreprise suisse ;
On, album d'Elisa sorti en 2016.

Sigles 

ON peut faire référence à :
 Nauru Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Ontario, une province canadienne.